Sanson bzw. Sansón ist der Familienname folgender Personen:

 Boris Sanson (* 1980), französischer Fechter
 Charles Henri Sanson (1739–1806), französischer Scharfrichter
 Gordon Drummon Sanson, australischer Mammaloge
 Jean-Baptiste-Antoine-Aimé Sanson de Pongerville (1782–1870), Übersetzer und Mitglied der Académie française
 Justin-Chrysostome Sanson (1833–1910), französischer Bildhauer
 Mariana Sansón Argüello (1918–2002), nicaraguanische Lyrikerin und Malerin
 Morgan Sanson (* 1994), französischer Fußballspieler
 Nicolas Sanson (1600–1667), französischer Kartograph
 Paul-Ernest Sanson (1836–1918), französischer Architekt
 Véronique Sanson (* 1949), französische Sängerin und Songwriterin
 Yvonne Sanson (1925–2003), griechisch-italienische Filmschauspielerin

Sanson steht für:

 Sanson (Neuseeland), ein Ort in Neuseeland
 Sanson (Benin), Arrondissement im Departement Borgou in Benin
 Sanson-Campagnolo, war ein italienisches Radsportteam, das von 1963 bis 1980 bestand
 Sanson (Radsportteam 1956–1966), ehemaliges italienisches Radsportteam existierte von 1956 bis 1966
 Sanson (Radsportteam 1969), ehemaliges italienischen Radsportteam das nur in der Saison 1969 existierte

Siehe auch:

 Sansone
 Sansom
 Samson